

Musique 
 Le bel canto (ou belcanto), un type de chant.
 Bel Canto, un groupe de rock norvégien.

Autres 
 Le Bel Canto Restaurant, une chaîne de restaurants-opéra.
 Bel Canto, un film dramatique américain de Paul Weitz (2018).

Voir aussi